Bozzone steht für:
 den früheren Namen der italienischen Gemeinde San Paolo d’Argon in der Provinz Bergamo
 Terenzo Bozzone (* 1985), für Neuseeland startender Duathlet und Triathlet
 den Bozzone (Fluss), ein Fluss in der Toskana
 Pieve a Bozzone, Ortsteil von Siena, Toskana, Italien
 Ponte a Bozzone, Ortsteil von Castelnuovo Berardenga, Toskana, Italien